Папарроду () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папарроду, Иоаннис (род. 1941) — артиллерийский офицер греческой армии Второй мировой войны.
  (1902—1980) — греческий фехтовальщик.